Косьяненко — українське прізвище. Відомі носії:
 Косьяненко Катерина Володимирівна (нар. 1978) — українська художниця, магістр живопису (з 2005).
 Косьяненко Олександр Володимирович (нар. 1947) — український політик.

Див. також 
 Касьяненко
 Касяненко
Українські прізвища
Прізвища на -енко